Rückers (Flieden), een plaats in de gemeente Flieden in de Duitse deelstaat Hessen
Rückers (Hünfeld), een plaats in de gemeente Hünfeld in de Duitse deelstaat Hessen
en
Szczytna, in het Duits: Rückers, in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië